5490 Burbidge – asteroide della fascia principale
 Geoffrey Burbidge – fisico britannico
 Margaret Burbidge – astrofisica statunitense